Уайкофф ( или ) — англоязычная фамилия и топоним.

Известные носители 
 Уайкофф, Брук (род. 1980) — американская баскетболистка и тренер.
 Уайкофф, Ричард (1873—1934) — американский эксперт фондового рынка.

Топонимы 
 Уайкофф (город, Миннесота) — город в Миннесоте.
 Уайкофф (Нью-Джерси) — тауншип в Нью-Джерси.